McBurney ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McBurney (1817–1894), US-amerikanischer Politiker

 Simon McBurney (* 1957), britischer Schauspieler